Congregazione di Gesù e Maria – società clericale di vita apostolica
 Congregazione di Gesù Sacerdote (Venturini) – congregazione clericale
 Congregazione di Santa Teresa del Bambin Gesù – congregazione clericale
 Congregazione della Passione di Gesù Cristo (Passionisti) – congregazione clericale
 Congregazione delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo (Stimmatini) – congregazione clericale